Schwanitz ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Schwanitz (* 1985), deutsche Leichtathletin
 Dietrich Schwanitz (1940–2004), deutscher Literaturwissenschaftler und Autor
 Johannes Schwanitz (* 1962), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Julian Schwanitz (* 1982), deutscher Autor und Regisseur
 Karl Friedrich Schwanitz (1823–1903), deutscher Richter
 Rolf Schwanitz (* 1959), deutscher Politiker (SPD)
 Simone Schwanitz (* 1968), deutsche Politologin und Wissenschaftsmanagerin
 Wolfgang Schwanitz (1930–2022), Leiter des Amtes für Nationale Sicherheit der DDR
 Wolfgang G. Schwanitz (* 1955), deutscher Arabist und Hochschullehrer in den USA

Schwanitz ist außerdem:
 der fiktive Handlungsort in der Fernsehreihe Nord bei Nordwest